Сьєрра — назви гірських хребтів і масивів з зубчастими гребенями в Іспанії, Північній та Південній Америці, Африці, на Філіппінах. Найбільш відомі: Сьєрра-Мадре Східна та Сьєрра-Мадре Західна, Сьєрра-Мадре Південна — гірські хребти у Мексиці у складі Кордильєр, Сьєрра-Мадре-де-Ч'япас — гірський хребет у Мексиці та Ґватемалі вздовж Тихого океану, Сьєрра-Морена — гори в Іспанії, Сьєрра-Невада — хребет у складі Кордильєр у США і однойменний гірський масив в Іспанії, Сьєрра-Маестра — гори на Кубі, Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта — гірський масив у Півн. Андах в Колумбії.

«Сьєрра» — частина назви деяких мінералів:
 сьєрра-камінь, сьєрра-штейн (торговельна назва шаруватого халцедону з родов. Сьєрра-де-Мар (Бразилія);
 сьєрра-масик (торговельна назва забарвленого халцедону з родов. Сьєрра-де-Мар (Бразилія),
 сьєрра-топаз (торговельна назва цитрину або аметисту, облагородженого термообробкою).

 Сьєрра — високогір'я Анд у Перу .
 Сьєрра-Леоне Республіка Сьєрра-Леоне (Republic of Sierra Leone) — держава в Західній Африці, на узбережжі Атлантичного океану .
 Сьєрра-Невада (США) (ісп, Sierra Nevada) — гірська система, хребет в західному поясі гір Північної Америки
 Сьєрра-Енгарсеран (Sierra Engarcerán (офіційна назва), валенс. La Serra d'en Galceran) — муніципалітет в Іспанії
 Санта-Крус-де-ла-Сьєрра (Santa Cruz de La Sierra), часто відомий як просто Санта-Крус — столиця болівійського департамента Санта-Крус
 Сьєрра-Віста (Sierra-Vista) — місто в окрузі Кочіс, штат Аризона, США, найбільший населений пункт цього округу.
 Сьєрра-де-Періха Серрані́я-дель-Періха або Кордильє́ра-де-Періха. (Serranía del Perijá. гірський хребет, продовження андійськї системи гір
 Гуехар-Сьєрра (Güejar Sierra) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Гранада .
 Сьєрра-дель-Танділь (Sierra del Tandil) — острівна група гір на південному сході рівнини Пампа в Аргентині .
 12598 Сьєрра (12598 Sierra) — астероїд головного поясу

Див. також 

 Серра